Fearless — дебютный студийный альбом американской соул-певицы Джазмин Салливан, изданный 23 сентября 2008 года на лейблах J Records и Arista Records. 8 февраля 2009 года на 51-й церемонии премии Грэмми альбом и исполнительница получили 5 номинаций, в том числе в категориях Best Contemporary R&B Album, Лучшее женское вокальное R&B исполнение («Need U Bad»), Лучший новый исполнитель, Best Traditional R&B Vocal Performance («In Love With Another Man»), Best R&B Song («Bust Your Windows»).
Журнал Vibe назвал альбом одним из 10 лучших по итогам 2008 года (Ten Best Albums of 2008).

История 
Fearless дебютировал на 6 месте в США (Billboard 200) с тиражом 65 000 копий в первую неделю релиза.
Альбом достиг позиции № 1 в хит-параде Top R&B/Hip-Hop Albums. К ноябрю 2010 года Fearless был продан тиражом 517,000 копий в США.
Альбом получил в целом положительные и умеренные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы на английском языке
Альбомы США
Дебютные альбомы 2008 года
Ритм-энд-блюз-альбомы
Альбомы, спродюсированные Мисси Эллиотт
Альбомы, спродюсированные Stargate
Альбомы J Records
Альбомы Джазмин Салливан